Христо Коилов е бивш български футболист, полузащитник. По време на 20-годишната си състезателна кариера играе за Ботев (Пловдив), ЦСКА (София), Локомотив (София), швейцарският Люцерн и немският Унион Берлин.

Кариера по сезони 

Мачове за националния отбор на България:1/0 гола;

Източници 

Български футболисти
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Български футболисти в Швейцария
Български футболисти в Германия